Voici la liste des planètes mineures numérotées de 114001 à 115000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 114001 à 115000

114001-114100

114101-114200

114201-114300

114301-114400

114401-114500

114501-114600

114601-114700

114701-114800

114801-114900

114901-115000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000